Micrometro (unidade de medida) - a unidade de medida que corresponde à milionésima parte do metro.
 Micrómetro (instrumento) - um instrumento metrológico.

Desambiguação